Kronenbrauerei  (Kronen-Brauerei) steht für
Kronenbrauerei Berlin
Kronen-Brauerei Bruno Ermisch
Kronenbrauerei Hardering, Büderich
Lüneburger Kronen-Brauerei
Kronen Privatbrauerei Dortmund
Kronenbrauerei Offenburg
Kronenbrauerei (Tettnang)
 Kronen-Brauerei Essen siehe Stern-Brauerei Essen
 Wiesbadener Kronen-Brauerei